

Geografia 
 Antartide
 Peterson – ghiacciaio della costa di Budd
 Peterson – isola dell'arcipelago Windmill
 Stati Uniti d'America
 Peterson – città della Contea di Clay, Iowa
 Peterson – città della Contea di Fillmore, Minnesota

Persone

Peterson 
 Barbara Peterson – modella statunitense
 Buzz Peterson – dirigente sportivo, allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 Erik Peterson – teologo e scrittore tedesco
 Marta Peterson – tastierista statunitense
 Monica Peterson – schermitrice canadese

Cognome composto
 Wilhelm Peterson-Berger – compositore, critico musicale e musicologo svedese

Altro 
 5833 Peterson – asteroide del sistema solare
 Algoritmo di Peterson (algoritmo tie-breaker) – algoritmo sviluppato nella teoria del controllo della concorrenza

Pagine correlate 
 Adrian Peterson
 Robert Peterson